

Aziende 
 GDA Group – centrale d'acquisto della grande distribuzione organizzata in Italia

Sigle 
 Guideline Daily Amounts – quantità giornaliere indicative di energia e nutrienti adeguati ad una alimentazione equilibrata
 Giovanni Degli Antoni – informatico italiano.

Codici 
 GDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gounda (Repubblica Centrafricana)